Aljona Igorewna Leonowa (; * 23. November 1990 in Leningrad, Sowjetunion) ist eine ehemalige russische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startete.

Leonowa ist die Juniorenweltmeisterin des Jahres 2009. Ihr größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften in Nizza 2012 hinter der Italienerin Carolina Kostner. Im Jahr 2015 gewann sie in Granada bei der Winter-Universiade die Goldmedaille.

Ergebnisse

Weblinks 

 
 Offizielle Webpräsenz (russisch, englische Teilübersetzung)

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Russland)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
Universiadeteilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2015
Teilnehmer der Winter-Universiade 2017
Universiadesieger (Eiskunstlauf)
Person (Sankt Petersburg)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1990
Frau